Teimuras ist der Name folgender Personen:

 Teimuras II. (1680–1762), georgischer König aus der Bagratiden-Dynastie
 Teimuras Apchasawa
 Teimuras Beisikowitsch Gabaschwili